Bella Abzug (1920-1998) – attivista e politica statunitense, leader del movimento femminile
 Robert H. Abzug (1945) – storico statunitense